Список значимых землетрясений 2011 года.

Сравнение с предыдущими годами 

Рост числа отмеченных землетрясений не означает роста самого числа землетрясений. Совершенствование техники и рост числа сейсмологических станций дают увеличение количества зарегистрированных подземных толчков.

Общее

По числу жертв 

В таблицу включены землетрясения, унесшие более 10 жизней.

По магнитуде 

В таблицу включены землетрясения с магнитудами от 7.

По месяцам

Январь 

 
 
 
  16 человек пострадали, повреждены строения.

Февраль 

 
  Один погибший.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Погибли 166 человек.

Март 

 
 
 
 
 
 
  25 погибших, 250 раненых.
 
  Землетрясение магнитудой 9.0 произошло 11 марта у восточного побережья острова Хонсю, Япония, вызвав крупное цунами. В результате погибло свыше 15 тысяч человек, экономический ущерб составил сотни миллиардов долларов США. После землетрясения последовало множество афтершоков. Только за 30 дней после основого толчка произошло 937 землетрясений магнитудой выше 4, 50 с магнитудой выше 6 и 3 землетрясения с магнитудой выше 7.
 
 
 
  Погибли 74 человека.

Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
  Четыре человека погибли.
 
  Погибли 3 человека.

Июль 
 20 июля 2011 — землетрясение на границе Киргизии, Таджикистана и Узбекистана магнитудой 6,1. Погибли 14 человек, ущерб превысил $ 11 млн.

Сентябрь 
 18 сентября 2011 — землетрясение в индийском штате Сикким магнитудой 6,9. Погибли свыше 100 человек.

Октябрь 
 23 октября 2011 — землетрясение в Восточной Турции магнитудой 7,1. Погибли 604 человека, несколько тысяч получили ранения.

Примечания 

Списки землетрясений по годам